Muni hace referencia a varios artículos:

Filosofía oriental
 Muni o sabio silencioso, ermitaño en el budismo, hinduismo y yainismo (véase: Rishi).
 Shakia Muni (‘el monje de las tribus shakia’), epíteto referido a Buda Gautama.
 Esposa del mítico patriarca Kashiapa, en el marco de la mitología hinduista.

Geografía
 Río Muni, región continental de Guinea Ecuatorial, nombrada en honor al río Muni.
 Muni (río), en Guinea Ecuatorial.
 Lago Muni, en Ghana.

Organizaciones
 Muni, Ferrocarril Municipal de San Francisco, agencia pública de transporte en la ciudad de San Francisco (California).
 Muni, Teatro de Ópera Municipal de Springfield (Illinois).
 The Muny, teatro en la ciudad de San Luis (Misuri).

Personas 
 Bharata Muni (siglo IV a III a. C.) musicólogo indio.
 Paul Muni (1895-1967), actor estadounidense.
 Lei Muni (1911-1986), maestro chino de taichi.
 Marguerite Muni (1929-1999), actriz francesa de origen malgache, generalmente acreditada como Muni.
 Scott Muni (1930-2004), disyóquey (disc-jockey) estadounidense
 Munni Begum (años cincuenta), cantante folclórica pakistaní residente en EE. UU.
 Craig Muni (1962−), exjugador estadounidense de jóquei sobre hielo.
 Muni Rivero cantor y compositor Argentino; Hijo de la leyenda del Tango Edmundo Rivero.

Notas